Ghedina ist der Familienname folgender Personen:

 Bruno Ghedina (1943–2021), italienischer Eishockeyspieler

 Guerrino Ghedina (* 1956), italienischer Bobfahrer
 Guido Ghedina (* 1931), italienischer Skirennläufer
 Kristian Ghedina (* 1969), italienischer Skirennläufer und Motorsportler
 Mario Ghedina (* 1909), italienischer Architekt
 Minu Ghedina (* 1959), österreichische Schauspielerin und Bildhauerin